Голлербах — фамилия.

Известные носители:

 Голлербах, Максимилиан Максимилианович (1907—1989) — советский альголог.
 Голлербах, Сергей Львович (1923—2021) — американский художник российского происхождения, племянник Э. Голлербаха.
 Голлербах, Эрих Фёдорович (1895—1942) — советский искусствовед, художественный и литературный критик, библиограф и библиофил.